XIV Кубок России по футзалу (AMF) прошёл 21-25 сентября 2005 года в Муроме.

Групповой раунд

Группа «A»

Группа «Б»

Финальный раунд

Ссылки 
 DynamoMania.ru - информационно-новостной динамовский ресурс - Матчи футзального клуба Динамо в 2005/2006

Кубок России по футболу в залах